Logis du Roy (Bourbon-l'Archambault)
 Logis du Roy (Vatteville-la-Rue) :